Меган Шонессі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Марі-Гаяне Мікаелян.

Олена Бовіна виграла титул, у фіналі перемігши Мікаелян з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
2002